Charles Robert Cockerell (1788-1863) – architetto e archeologo britannico
 Sydney Cockerell (1867-1962) – collezionista d'arte britannico